1967 Голяма награда на Канада е 1-вото за Голямата награда на Канада и осми кръг от сезон 1967 във Формула 1, провежда се на 27 август 1967 година на пистата Моспорт, Боуманвил в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1967 година в Канада